Le patronyme Shaw est très porté dans les pays anglosaxons.
C'est aussi la transcription d'un nom chinois : 邵:

Patronyme 
 Adrienne Shaw (1983-), chercheuse américaine et professeure en sciences du jeu ;
 Aiden Shaw (1966-), acteur et poète britannique ;
 Alfred Shaw (1842–1907), joueur de cricket anglais ;
 Alison Shaw, chanteuse du groupe britannique Cranes ;
  ;
Annie Cornelia Shaw (1852-1887), artiste peintre américaine ;
 Anthony Pullen Shaw (1952-), acteur et réalisateur américain ;
 Arch Shaw (1876-1962), théoricien américain du managment ;
 Arthur Shaw (1886-1955), athlète américain spécialiste du 110 m haies ;
 Artie Shaw (1910-2004), clarinettiste, compositeur, chef d'orchestre de jazz et écrivain américain ;
 Battling Shaw (1910-1994), boxeur mexicain ;
  ;
 Bernie Shaw (1956-), chanteur américain ;
 Bob Shaw (1931-1996), auteur de science fiction britannique ;
 Brewster Hopkinson Shaw (1945-), astronaute américain ;
  ;
 Bryan Shaw (1987-), joueur américain de baseball ;
 Byam Shaw (1872–1919), peintre, illustrateur et enseignant britannique ;
 Casey Shaw (1975-), joueur de basket-ball professionnel de NBA ;
 Charles Shaw (1900-1955), écrivain australien, auteur de roman policier ;
 Charles Thurstan Shaw (1914-2013), archéologue britannique ;
 Clay Shaw (1913-1974), accusé par Jim Garrison dans le meurtre de Kennedy ;
 Dale Shaw (1964-), pilote automobile américain ;
 Damien Shaw (1984-), coureur cycliste irlandais ;
 Dash Shaw (1983-), illustrateur et auteur de bande dessinée américain ;
 David Shaw (1964-), joueur de hockey sur glace ;
 Davie Shaw (1917-1977), footballeur écossais ;
 Doc Shaw (1992-), acteur américain ; 
 Donald Shaw (1967-), musicien, compositeur et producteur écossais ;
 D.J. Shaw (1990-), pilote automobile américain ;
 Eddie Shaw (1937-2018), saxophoniste américain ;
 Eric Shaw (1973-), scénariste américain ;
 Fiona Shaw (1958-), actrice irlandaise ;
 Flora Shaw (1852-1929), journaliste britannique ;
 Frank H. Shaw (1878-1960), écrivain britannique ;
 Frank L. Shaw (1877-1958), homme politique américain ;
 Frankie Shaw (1986-), actrice américaine ;
 Frederick William Shaw (1932-2018), homme politique canadien ;
 Gary Shaw (1961-), footballeur anglais ;
  ;
 Harold M. Shaw (1877-1926), réalisateur et acteur américain ;
 Henry Shaw (1800-1889), philanthropiste américain ;
 Herbert Kenneth Airy Shaw (1902-1985), botaniste britannique ;
  ;
 Irwin Shaw (1913-1984), écrivain américain ;
 Janet Shaw (1919-2001), actrice américaine ;
 Jason Shaw (1973-), mannequin et acteur américain ;
  ;
  ;
 Jock Shaw (1912-2000), footballeur écossais ;
  ;
  ;
 Johnny Shaw, écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Joseph Shaw (1874-1952), écrivain et un rédacteur en chef américain, auteur de roman policier ;
 Julia Shaw (née en 1987), psychologue germano-canadienne ;
 Kathleen Shaw (1903-1983), patineuse britannique ;
 Khadija Shaw (née en 1997), footballeuse jamaïcaine ;
 Larry Shaw, réalisateur et producteur américain ;
 Leslie Mortier Shaw (1848-1932), homme politique américain ;
 Lindsey Shaw (1989-), actrice et chanteuse américaine ; 
 Luke Shaw (1995-), footballeur anglais ;
 Maria Shaw (1814-1876), contralto anglaise ;
  ;
 Mark Robert Shaw, un entomologiste écossais
 Marlena Shaw (1942-), chanteuse américaine ;
 Martin Shaw (1945-), acteur britannique ;
 Mary Shaw (1943-), ingénieure en logiciel américaine et professeure d'informatique ;
 Mei-Chi Shaw (1955-), mathématicienne américaine d'origine taïwanaise ;
 Melvin Shaw (1914-2012), scénariste américain ;
 Mike Shaw (1957-2010), catcheur américain ;
 Napier Shaw (1854-1945), météorologiste britannique ;
 Paula Shaw (1941-), actrice américaine ;
 Patrick Shaw (1986-), coureur cycliste australien ;
 Oscar Shaw (1887-1967), acteur et chanteur américain de théâtre et de cinéma ;
  ;
 Quincy Shaw, joueur américain de tennis des années 1880 ;
 Reedah Shaw (c.2000-), nageuse sud-africaine ;
 Reta Shaw (1912-1982), actrice américaine ;
 Richard Norman Shaw (1831-1912), architecte britannique ;
  ;
 Roberta L. Shaw (1958-), égyptologue canadienne ;
 Run Run Shaw (1907-2014), homme d'affaires, producteur de cinéma et philanthrope chinois ;
 Russell Shaw (1962-), compositeur et sound designer britannique ;
 Sameen Shaw est un personnage de la série télévisée Person of Interest, interprétée par Sarah Shahi ;
 Sandie Shaw (1947-), chanteuse britannique, gagnante du concours Eurovision de la chanson 1967 ;
  ;
  ;
 
  ;
 Snowy Shaw (1968), musicien de heavy metal suédois ;
 Stan Shaw (1952-), acteur américain ;
 Stanford Jay Shaw (1930-2006), historien américain ;
 Steve Shaw (1965-1990), acteur américain ;
 Stuart Shaw (1977-), coureur cycliste australien ;
 Thomas Shaw (1694-1751), voyageur et ecclésiastique britannique ;
  ;
 Tony Shaw (1953-), joueur australien de rugby à XV ;
 Victoria Shaw (1935-1988), actrice australienne ;
 Vinessa Shaw (1976-), actrice américaine ;
 Walter Russell Shaw (1887-1981), homme politique canadien ;
 Winnie Shaw (1947-1992), joueuse de tennis britannique.

Toponyme 

 Shaw (Berkshire), au Royaume-Uni ;
 Shaw and Crompton, au Royaume-Uni ;
 Shaw (Wiltshire), au Royaume-Uni ;
 Shaw (District de Washington), aux États-Unis ;
 Shaw (Mississippi), aux États-Unis.

Autres 
 Shaw Brothers ou Shaw studio, société de production chinoise
 Shaw Communications, compagnie de télécommunications canadienne
 Shaw Group, conglomérat industriel américain (énergie, chimie, ingénierie, maintenance nucléaire)

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Patronyme écossais